Глазовская улица — название улиц в различных населённых пункта России.

 Глазовская улица — улица в Глазове.
 Глазовская улица — улица в городе Казани.
 Глазовская улица — улица в Перми.
 Глазовская улица — улица в Серпухове.
 Глазовская улица — улица в городе Уфе.
 Глазовская улица — прежнее (1821—1952) название улицы Константина Заслонова в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Глазовский переулок